Токмако́в, Иван:
 Токмаков, Иван Фёдорович (1838—1908) — крупный предприниматель и меценат.
 Токмаков, Иван Фёдорович (1856 — ок. 1923) — писатель-археограф, краевед.